Cisówek ist eine polnische Ortsbezeichnung:
 Cisówek (Dubeninki), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Cisówek (Nowinka), Ort im Powiat Augustowski, Woiwodschaft Podlachien
 Cisówek (Wiżajny), Ort im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Cisowo